Николай Локтионов:
 
 Локтионов, Николай Игоревич (род. 1946) — депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего созыва.